Jacksonville kan verwijzen naar meerdere plaatsen in de Verenigde Staten:
 Jacksonville (Alabama)
 Jacksonville (Arkansas)
 Jacksonville (Florida)
 Jacksonville Beach
 Jacksonville (Georgia)
 Jacksonville (Illinois)
 South Jacksonville
 Jacksonville (Missouri)
 Jacksonville (North Carolina)
 Jacksonville (Ohio)
 Jacksonville (Oregon)
 Jacksonville (Pennsylvania)
 Jacksonville (Texas)
 Jacksonville (Vermont)